GNX – codice vettore ICAO della compagnia aerea cargo bielorussa Genex, Aeroporto di Minsk (Bielorussia)